A hüvely kifejezés az alábbiakat jelenti:

 Női hüvely
 Töltényhüvely
 Kardhüvely
 Hüvelyesek – növényi rend
 Hüvelytermés – a hüvelyes növényi rendbe tartozó növények termése